Нью-Йоркский марафон — ежегодный марафон, проходящий в Нью-Йорке. Один из крупнейших в мире, в 2014 году дистанцию закончили около 50 тысяч человек. Наряду с американскими Бостонским и Чикагским марафонами входит в серию World Marathon Majors. Марафон был организован , и впервые прошёл в 1970 году. Ежегодно проводится в первое воскресенье ноября.

Описание 
Старт марафона на острове Статен-Айленд, затем марафонцы пробегают по мосту Верразано, который полностью закрывают для движения автомобилей на время соревнований. Трасса марафона проходит через все районы Нью-Йорка. Финиш напротив известного ресторана

Отмена старта в 2012 году 
В 2012 году марафон был отменен из-за последствий урагана «Сэнди». Ещё за неделю до старта организаторы и администрация города планировали провести марафон 4 ноября несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Но 2 ноября мэр Блумберг объявил, что организаторы приняли непростое решение отменить марафон из-за неоднозначного отношения к его проведению некоторых жителей города: «Мы не хотим, чтобы облако недовольства висело над марафоном или его участниками, поэтому мы решили отменить его проведение».

Победители

Мужчины

Женщины

Спортсмены-колясочники

Мужчины

Женщины

См. также 

 Нью-Йоркский полумарафон

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1970 года
Марафоны США
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Чемпионаты США по лёгкой атлетике